Павел Иванович Пидкасистый (8 февраля 1926 — 6 декабря 2013) — доктор педагогических наук (1974), профессор (1976), член-корреспондент Российской академии образования (1999), академик Академии социальных и педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ, работал на кафедре педагогики Московского государственного областного университета.

Научная деятельность 
Профессиональные интересы были сосредоточены в области педагогики, педагогики высшей школы и высшего педагогического образования, истории педагогики, дидактики, теории педагогики и педагогической технологии, высшего педагогического образования.

Разработал концепцию проблемно-модульного обучения, технологию  дидактических игр в системе подготовки специалистов. Предложил научно-методическое обоснование организации самостоятельной работы студентов в условиях интенсификации обучения.

Автор и научный редактор учебных пособий по педагогике для студентов педагогических институтов, университетов, педколледжей. Учебник под ред. П. И. Пидкасистого «Педагогика» выдержал несколько изданий.

Опубликовал множество научных и научно-методических работ, в числе которых монографии, учебные и учебно-методические пособия, статьи в журналах «Педагогика» и др.

Член Бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики Российской академии образования.

Умер в 2013 году. Прах захоронен в колумбарии на Донском кладбище.

Библиография 
 П. И. Пидкасистый. Самостоятельная деятельность учащихся: Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества / П. И. Пидкасистый . — М. : Педагогика, 1972 . — 183 с.
 Педагогика. 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавров. ISBN 978-5-9916-2652-1 2013 г., 511 с.
 Психология и педагогика. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров.
 Искусство преподавания : Первая кн. учителя / П. И. Пидкасистый, М. Л. Портнов ; Пед. о-во России, 210,[1] с. 20 см, 2-е изд. М. Пед. о-во России, 1999.
 Учебное пособие по курсу «Педагогика» : Вопр. структур. анализа общ. и отрасл. теорий ком. воспитания учащихся" / П. И. Пидкасистый, Б. И. Коротяев ; Редактор В. В. Домнина, 77 с. 20 см, М. МЭИ 1982.
 Технология игры в обучении и развитии : Учеб. пособие / Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. ; Моск. пед. ун-т, 269 с. ил. 20 см, М. Рос. пед. агентство 1996.
 Подготовка студентов к творческой педагогической деятельности / П. И. Пидкасистый, Н. А. Воробьёва. — Образование XXI века. Педагогическое общество России, 2007.
 П. И. Пидкасистый, В. И. Беляев, Т. А. Юзефавичус, В. А. Мижериков. Педагогика. — Изд-во Академия, 2010.
 Организация деятельности ученика на уроке : [Перевод] / П. И. Пидкасистый, Б. И. Коротяев ; Пед. о-во АрмССР, 78,[1] с. ил. 20 см, Ереван Луйс 1986.
 П. И. Пидкасистый. Организация учебно-познавательной деятельности студентов Образование XXI века, , Педагогическое общество России, 2005.
 Процесс обучения в условиях демократизации и гуманизации школы : Учеб. пособие / Пидкасистый П. И., Горячев Б. В. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской, Фак. подгот. и повышения пед. квалификации ОНО, Каф. науч. основ управления шк., 75,[1] с. 22 см, М. МОПИ 1991.
 Чудновский Виль Эммануилович, Пидкасистый Павел Иванович. Психолого-педагогические основы развития одаренности учащихся: Программа, 2001.
 Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов . — М. : Пед. общество России, 1999 . — 352 с.
 Педагогические условия совершенствования адаптационных процессов в вузе: межвуз. сб. / отв. ред.: П. И. Пидкасистый, Л. Д. Демина ; Алтайский гос. ун-т . — Барнаул : Б.и., 1988 . — 119 с.

Примечания

См. также 
 Российская академия образования

Учёные России
Педагоги России
Учёные СССР
Педагоги СССР
Похороненные на Донском кладбище